

Cinema e televisione 
 Beast – film del 2011 diretto da Christoffer Boe
 Beast – film del 2015 diretto da Sam McKeith e Tom McKeith
 Beast – film del 2017 diretto da Michael Pearce
 Beast – film del 2022 diretto da Baltasar Kormákur
 Beast – sitcom britannica del 2000-2001

Fumetto 
 Beast – romanzo grafico di Marian Churchland
 Bestia (Beast) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura 
 Tentacoli (Beast) – romanzo di Peter Benchley del 1991
 Bestia (Beast) – romanzo di Ally Kennen del 2006
 Beast – romanzo di Donna Jo Napoli del 2000

Musica 
 Beast – gruppo musicale trip-rock canadese
 Beast – boy band sudcoreana
 Beast – supergruppo alternative rock sudafricano
 Beast – album dei Beast del 2008
 Beast – album dei DevilDriver del 2011
 Beast – album di V.I.C. del 2008
 Beast – album dei Vamps del 2010
 Beast – album dei Magic Dirt del 2007
 Beast – singolo di Chipmunk del 2008
 Beast – singolo dei Nico Vega del 2013

Altro 
 Beast – artista italiano
 Beast – trojan informatico
 Beast – videogioco del 1984
 Beast – ring name del wrestler statunitense Matt Morgan
 BEAST (Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre) – sistema di diffusione sonora
 Beast Lake – lago del Minnesota

Pagine correlate 
 The Beast
 Beasts